Mya Nichole (Indianápolis, 23 de junho de 1984) é uma atriz pornográfica americana.

Carreira 
Mya começou sua carreira no cinema adulto em 2006, quando tinha 22 anos de idade, inicialmente fazendo cenas solo e garota/garota, mas progredindo rapidamente para o hardcore em cenas de sexo anal e dupla penetração.

Prêmios 
 2009: AVN Award – Best New Web Starlet — indicada
 2009: Urban X Awards – Best Three-Way Sex Scene – Deep in Latin Cheeks 3 — venceu
 2010: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene – Babes Illustrated 18 — indicada
 2010: AVN Award – Best Double Penetration Sex Scene – Deep in Latin Cheeks 3 — indicada
 2010: AVN Award – Best Double Penetration Sex Scene – Incumming 15 — indicada
 2010: AVN Award – Best Threeway Sex Scene – Sleazy Riders — indicada
 2010: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – Deep Anal Abyss 2 — indicada

Ligações externas 
 
 
 Perfil no BangBros

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Indianápolis